

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 4 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hartj“ beginnt.

Hartj 



Hartje 
 Hartje-Leudesdorff, Irma (1881–1958), deutsche Malerin und Schriftstellerin
 Hartjen, Karl-Otto (1920–1972), deutscher Politiker (SPD), MdBB
 Hartjenstein, Friedrich (1881–1943), deutscher Architekt in Hannover
 Hartjenstein, Friedrich (1905–1954), deutscher Lagerkommandant des KZ Auschwitz-Birkenau